Anzia — рід грибів родини Parmeliaceae. Назва вперше опублікована 1861 року.

Класифікація 
До роду Anzia відносять 55 видів:

Примітки

Джерела 
 Stizenberger, E. 1861. Anzia, eine neue Flechtengattung. Flora (Regensburg). 44:390-393 - P.393

Роди грибів
Пармелієві